Перша Ліга Туреччини 1984—1985  — 27-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул здобув Фенербахче.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Галатасарай взяв участь у Кубку володарів кубків 1985—1986 як володар Кубка Туреччини 1984—1985.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1984-1985
Туреччина
Туреччина
1984 у турецькому спорті
1985 у турецькому спорті